La quarta edizione del torneo di calcio dei Giochi panamericani si è svolta a San Paolo, in Brasile, dal 20 aprile al 4 maggio 1963. Cinque squadre arrivano alla fase finale che viene disputata con un'unica fase a girone. L'Argentina campione in carica e il  lottano per la medaglia d'oro che, infine, va ai padroni di casa.

Partecipanti

Girone finale

Medagliere

Marcatori
11 gol
 Airton Beleza
4 gol
 Oleniak
 Othon II
 Sarnari

Note

Collegamenti esterni 
 

IV Giochi panamericani
4